Łężec – potok w Polsce, dopływ Zadrny (dorzecze Odry)
 Łężec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo
 Łężec – wzgórze na Wyżynie Częstochowskiej między miejscowosciami Morsko i Podlesice
 Łężec Pierwszy – skała na wzgórzu Łężec we wsi Morsko
 Łężec Drugi – skała na wzgórzu Łężec we wsi Morsko
 Łężec Trzeci – skała na wzgórzu Łężec we wsi Morsko